Уолдън може да се отнася за:
 Уолдън, книга от Хенри Дейвид Торо

 Градове в САЩ
 Уолдън (Колорадо)
 Уолдън (Тенеси)